Cubaan (volk), inwoner van Cuba
 Cuban (sigaar), een sigaar uit Cuba
 Cubaan (scheikunde), chemische stof